Білецьківка — село в Україні, у Кременчуцькому районі Полтавської області.
 Стара Білецьківка — село в Україні, у Кременчуцькому районі Полтавської області. 
 Білецьківка (зупинний пункт), Біле́цьківка — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці.